Ribagorzano puede hacer referencia a:
 Perteneciente a La Ribagorza (comarca española al noreste de Aragón)
 Aragonés ribagorzano
 Catalán ribagorzano